Олекса́ндр Сергі́йович Грузове́нко (  —  ) — солдат Збройних сил України.

Життєпис 
Від 1989 року до початку 1990-х мешкав з родиною у Монголії. Закінчив 9 класів київської ЗОШ № 282 міста Києва, Київський геологорозвідувальний технікум, здобув спеціальність геолога.

Проходив у 1990-х роках строкову військову службу, Національна гвардія України. Демобілізувавшись, працював будівельником-монтажником — по всій Україні.

Призваний за мобілізацією у серпні 2014-го; військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади, розвідник-кулеметник розвідувального взводу 1-го механізованого батальйону. Від серпня 2014-го у складі підрозділу перебував в Мар'їнці.

Загинув 18 грудня 2014-го поблизу села Новомихайлівка Мар'їнського району — вночі колона бійців бригади потрапила у засідку та була обстріляна. Куля влучила в серце, помер на місці.

24 грудня 2014 року відбулося прощання у Києві. Похований на Алеї Героїв Лісового кладовища.

Без Олександра лишились дружина Ірина та двоє синів — Олег 2000 р.н. і Єгор, народився в серпні 2014-го.

Вшанування 
 в жовтні 2015-го у київській ЗОШ № 282 відкрито меморіальну дошку випускнику Олександрові Грузовенку

Посилання 
 Грузовенко Олександр Сергійович 
 Український Меморіал
 Ветеранський рух України

Уродженці Києва
Померли в Новомихайлівці (Покровський район)